Турция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1960 года в Скво-Велли (США) в четвёртый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляло 2 спортсмена, выступивших в соревнованиях по горнолыжному спорту.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1960 года
Спорт в Турции в 1960 году